Primitive (Soulfly), een album van de Amerikaanse metalband Soulfly uit 2000
Primitive (The Watch), een album van de Italiaanse band The Watch uit 2007